Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoInternazionali BNL d'Italia  2004 prevedevano 32 partecipanti di cui 8 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (primo turno)
 David Ferrer (Qualificato)
 Ivo Karlović (Qualificato)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Karol Kučera (primo turno)
 Mario Ančić (Qualificato)
 Rubén Ramírez Hidalgo (ultimo turno)

 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Olivier Mutis (primo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Igor' Andreev (Qualificato)
 Wayne Arthurs (Qualificato)
 Stefan Koubek (ultimo turno)
 Óscar Hernández (ultimo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)

Qualificati 

 Massimo Dell'Acqua
 David Ferrer
 Ivo Karlović
 Florian Mayer

 Wayne Arthurs
 Àlex Corretja
 Mario Ančić
 Igor' Andreev

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2004